Liotrichus:

 Liotrichus — род щелкунов из подсемейства Prosterninae.
 Liotrichus — подрод щелкунов рода Liotrichus из подсемейства Dendrometrinae.
 Liotrichus affinis — вид щелкунов из подсемейства Prosterninae.